

Codici 
 lzl – codice ISO 639-3 della lingua litzlitz

Mineralogia 
 Lzl – abbreviazione di lazulite

Note